

Geografia
Dumka – città dell'India

Musica
Dumka - genere musicale diffuso nei paesi slavi
Dumka – brano per pianoforte di Milij Alekseevič Balakirev del 1900